gromada Rokitno (powiat bialski)
 gromada Rokitno (powiat międzyrzecki) (skwierzyński/międzyrzecki)
 gromada Rokitno (powiat włoszczowski)

także:
 gromada Rokitno Szlacheckie (powiat zawierciański)